Agis is de naam van diverse koningen van Sparta:

 Agis I
 Agis II
 Agis III
 Agis IV

Agis is ook de naam van een verzekeringsmaatschappij, zie: Agis Zorgverzekeringen